«Жаворонок» — советский чёрно-белый художественный фильм-драма, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1964 году режиссёрами Никитой Курихиным и Леонидом Менакером.

Премьера фильма в СССР на киноэкранах состоялась 1 мая 1965 года, на Центральном телевидении — в августе 1965 года.

В 1965 году фильм номинировался на Каннском фестивале.

Сюжет 
Во вступительной заставке говорится о том, что в основу этого фильма положен подлинный факт.

Действие происходит в глубоком тылу нацистской Германии 22 июня 1942 года. Для улучшения характеристик своих противотанковых орудий немцы используют захваченные танки Красной Армии в качестве «живых» мишеней. «Смертные экипажи» машин укомплектовываются военнопленными танкистами и гражданскими лицами из концлагерей.

Фильм повествует о бегстве из плена одного из таких экипажей танка Т-34, управляемого механиком-водителем Иваном, неизвестным танковым асом. Экипаж в составе трёх красноармейцев и бойца французского Сопротивления прорывается через тылы врага к аэродрому, встречая угнанных на принудительные работы советских женщин и уничтожая на своём пути немецких военных. В одном из эпизодов, проезжая через немецкий городок и наводя страх на его обитателей, предвкушавших скорую победу в войне, экипаж добывает пиво и разрушает памятник тевтонскому рыцарю. Позже в боестолкновении с немцами от разрыва бомбы погибает француз, а за ним и другие два члена экипажа, покинувшие танк. Последний оставшийся в живых Иван погибает от пули немецкого карателя после того, как, выбежав из танка, на глазах у немцев спас жизнь маленькому немецкому мальчику, перебегавшему дорогу.

История создания сценария 
Сергей Орлов узнал об этой истории в одном из номеров «Комсомольской правды». Согласно опубликованной в ней заметке, в ГДР рассказывают о пленных русских танкистах, которые во время испытаний немецкого бронебойного оружия вырвались на своей «тридцатьчетвёрке» с полигона.

Дополнительные факты 
 В начале фильма демонстрируются кадры мемориала в Трептов-парке.
 Текст звучащей в фильме песни "Его зарыли в шар земной" в исполнении Майи Кристалинской написал один из авторов сценария Сергей Орлов.

В ролях 

Экипаж танка Т-34:
 Вячеслав Гуренков — танкист Иван
 Геннадий Юхтин — танкист Пётр
 Валерий Погорельцев — молодой танкист Алексей
 Валентинс Скулме — француз
Немецкие офицеры и солдаты:
 Бруно Оя — оберштурмфюрер
 Эрвин Абель — штурмфюрер Карл
 Жанис Катлап — немецкий полковник, следящий за испытанием танка
 Хейно Мандри — начальник тайной полиции (службы безопасности), штандартенфюрер
 Гунар Плацен — немецкий солдат-эсэсовец
 Олев Тинн — военный инженер в штатском на полигоне
 Янис Юров

 В эпизодах

 Жанна Шабалина — пленная русская женщина, работающая в поле
 М. Тулэ — немецкая фрау, хозяйка поместья
 Юлия Диоши — вожатая «гитлерюгенд»
 Людмила Глазова — пленная, работающая в поле
 Любовь Малиновская — пленная русская женщина, работающая в поле
 Н. Фадеева — пленная русская женщина, работающая в поле
 Александр Афанасьев — Фаша
 Тыну Аав — немецкий лётчик
 Михаил Васильев — управляющий поместьем
 Хельмут Вааг — хозяин пивного бара
 Геннадий Кирик — немецкий полицай
 Гунар Килгас — немецкий офицер
 Рудольф Нууде — отец немецкого однорукого солдата
 В. Опанасюк — механик-водитель, управлявший танком в сложных сценах
 Янис Филипсон — немецкий однорукий солдат
 Галина Фёдорова (в титрах не указана)

Съёмочная группа 

 Авторы сценария: Михаил Дудин, Сергей Орлов
 Режиссёры-постановщики: Никита Курихин, Леонид Менакер
 Операторы: Николай Жилин, Виктор Карасёв
 Композитор — Яков Вайсбурд
 Звукооператор — Константин Лашков
 Художник-постановщик — Борис Быков
 Художник по костюмам — Диана Манэ
 Грим: Людмила Елисеева, Г. Вдовиченко
 Монтаж — Раиса Изаксон
 Консультанты: Б. Бараусов, О. Харитонов, Р. Финкельштейн
 Редактор — Михаил Кураев
 Ассистенты:
 режиссёра: К. Кирпичёва, В. Перов, А. Скорупская
 оператора: В. Васильковский, Вадим Лунин
 художника — А. Тимофеев
 Комбинированные съёмки:
 Художник — Юрий Боровков
 Оператор — Эдгар Штырцкобер
 Оркестр Ленинградского Академического Малого Театра оперы и балета
 Дирижёры — Николай Рабинович, Лео Корхин
 Поёт Майя Кристалинская (песня «Его зарыли в шар земной»)
 Директор картины — Юрий Джорогов

Технические данные 
 Чёрно-белый.
 Изображение: широкоэкранный.
 Звук: моно.

См. также 
 Т-34 (фильм)
 Охота на единорога (фильм)
 Четыре танкиста и собака
В старом танке (диафильм)

Примечания

Ссылки 
 «Жаворонок» Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003
 «Жаворонок» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 
 В. Скрижалин "По следам тридцатьчетверки"
«Жаворонок». Сайт «Отвага». Статья о создании подвижной модели танка для съёмок фильма.  

Фильмы СССР 1964 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о танкистах
Фильмы о военнопленных
Чёрно-белые фильмы СССР